

События 
 Византийский город Никея окончательно перешёл под контроль Османской империи.
 В империи Маджапахит (Индонезия) мапатихом (главным министром) становится Гаджа Мада, что приводит к росту и усилению государства.
 Иван Александр из рода Асеней короновался как царь Болгарии.
 Окменская битва — разгром на реке Окмене (сейчас река Акмяне в Литве) войска Тевтонского ордена объединённым литовско-русско-татарским войском под руководством великого князя литовского Гедимина. Окменская битва надолго приостановила немецкую агрессию против Великого княжества Литовского.
 27 июля — Битва при Пыздри: тевтонцы разбили поляков.  
Польско-тевтонская война (1326–1332): 27 сентября со спорным результатом произошла битва под Пловцами между немецким и польским войком.
Стефан Урош IV Душан из рода Неманичей короновался как король Сербии в результате восстания против отца.
 15-летний Вацлав (будущий император Карл IV) назначен наместником своего отца, Яна Люксембургского, в Северной Италии.
30 ноября — битва при Лохеде: объединённая армия Кристофера II и Иоганна III Гольштейнского была разбита войском Герхарда III.
Создан Швабский союз городов.
Начало Эльцской вражды между 21 имперским министериалом с Мозеля и архиепископом Трирским Балдуином, которая длилась по 1336/37 год.
В Японии начинается восстание годов Гэнко (1331-1333) которое привело к свержению рода Ходзё.

Родились 
 16 февраля — Колюччо Салютати, флорентийский политический деятель, один из родоначальников итальянского гуманизма эпохи Возрождения.
 30 апреля — Гастон III Феб, гасконский военачальник во время Столетней войны, с 1343 года граф де Фуа, виконт де Беарн, де Марсан и де Габардан и князь-соправитель Андорры.
 Екатерина Вадстенская, святая Римско-католической церкви, бригиттка.
 Микеле Стено, дож Венеции с 1400 года.
 Сальвестро де Медичи, флорентийский политический деятель, глава банковского дома Медичи.
 Ферапонт Белозерский, святой Русской православной церкви, почитается как чудотворец. Основатель Белозерского Ферапонтова и Лужецкого Ферапонтова монастырей.

Скончались 

 11 января — Пшемысл Глоговский (род. 1300 или 1308), польский дворянин.
 14 января — Одорико Порденоне или Одорик Фриульский (род. ок. 1286), один из самых знаменитых путешественников Средневековья, посетивший Индию, Суматру и Китай. В 1775 году католической церковью причислен к лику блаженных.
 1 марта — Елена, первая жена князя Московского и Великого князя Владимирского Ивана I Калиты.
 27 марта — Ги VII (род. 1287), французский дворянин, виконт Лиможа, граф Пентьевра.
 27 октября — Абу-ль-Фида, арабский историк и географ из курдского рода Айюбидов.
 11 ноября — Стефан Урош III, король Сербии из династии Неманичей. Продолжал расширение Сербии за счёт Византийской империи и сделал её самым могущественным государством на Балканском полуострове.
 16 декабря — Эдмунд де Мортимер (род. ок. 1310), английский дворянин, сын Роджера Мортимера.
 Матильда де Эно (род. 1293), французская и ближневосточная дворянка, княгиня Ахейская.
 Эдмунд Плантагенет (род. ок. 1326), английский дворянин, племянник короля Эдуарда II.

См. также